Milhouse bezeichnet:

 eine Figur aus der Zeichentrickserie Die Simpsons, siehe Figuren aus Die Simpsons#Milhouse Mussolini van Houten
 eine Hardcore-Punk-Band, siehe Milhouse (Band)